La Main jaune peut désigner :
 La Main jaune, une discothèque parisienne ;
 La Main jaune, un programme environnemental tunisien des années 1990 ;
  (), un téléfilm de Jerry London sorti en 1987.